Duitsland:
Burgdorf (Hannover), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Burgdorf (Wolfenbüttel), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen

Zwitserland:
Burgdorf (Zwitserland), een stad in het kanton Bern
Burgdorf (district), een district waarvan de vorige stad de hoofdplaats is